Leif Nilsson kan syfta på:

 Leif Nilson (1921–1993), svensk reklamman och skämttecknare
 Leif Nilsson (född 1933), svensk militär
 Leif Nilsson (1938–2002), värmländsk konstnär
 Leif Nilsson (1943–2014), svensk skådespelare
Leif Nilsson (skådespelare född 1947), svensk skådespelare
 Leif Nilsson (född 1963), svensk fotbollsspelare
 Leif Nilsson (född 1966), svensk innebandyspelare